Battle Royale (roman), een roman uit 1999 van Koushun Takami
 Battle Royale (manga), een mangabewerking uit 2000 van de roman van Koushun Takami
 Battle Royale (2000), een Japanse verfilming van de roman
 Battle Royale II, een film uit 2003, het vervolg op die uit 2000
 Battle Royale (2008), een film uit 2008
 Battle royale (genre), een multiplayer computerspelgenre